Чемпионат Великобритании по снукеру 1991 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Джон Пэррот, выигравший в финале у Джимми Уайта со счётом 16:13. Это первый и единственный титул Пэррота на этом турнире.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 35 000
 Финалист: £ 20 000
 Высший брейк: £ 2 500

Высший брейк 

 142 — Мартин Кларк

Результаты

Предварительные раунды 
1/32 финала 

''Матчи из 17 фреймов 

 Стивен Хендри 9:4 Алекс Хиггинс  
 Питер Франсиско 9:8 Шокат Али  
 Мартин Кларк 9:5 Марк Джонстон-Аллен  
 Марк Беннетт 9:2 Джефф Канди  
 Дуг Маунтджой 3:9 Род Лоулер  
 Стив Ньюбери 9:7 Стефан Мазроцис  
 Гэри Уилкинсон 9:5 Стюарт Риардон  
 Тони Драго 9:5 Барри Уэст  
 Нил Фудс 9:8 Уоррен Кинг  
 Уэйн Джонс 8:9 Ник Терри  
 Терри Гриффитс 9:4 Дэвид Ро  
 Боб Шаперон 9:8 Эндрю Кэйрнс  
 Тони Ноулз 3:9 Энтони Дэвис  
 Джо Джонсон 7:9 Даррен Морган  
 Джимми Уайт 9:4 Билл Оливер  
 Джон Вирго 7:9 Дэйв Мартин  

 Стив Дэвис 9:2 Энди Хикс  
  Эдди Чарльтон 9:6 Джейсон Смит  
 Ален Робиду 9:3 Мёрдо Маклауд  
 Джеймс Уоттана 9:3 Пэдди Браун  
 Тони Джонс 9:8 Клифф Торбурн  
 Клифф Уилсон 8:9 Билли Снэддон  
 Стив Джеймс 9:3 Мик Прайс  
 Дэнни Фаулер 7:9 Дрю Хенри  
 Майк Халлетт 7:9 Джейсон Принс  
  Найджел Бонд 9:3 Джо Делэни  
 Дин Рейнолдс 9:4 Дэвид Тейлор  
 Дин О'Кейн 9:7 Брайан Морган  
 Деннис Тейлор 9:8 Рекс Уильямс  
  Вилли Торн 9:2 Тони Уилсон  
 Джон Пэррот 9:5 Брэдли Джонс  
 Сильвиньо Франсиско 8:9 Дэвид Макдоннелл'''

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1991 год в снукере